Nasty Girl — сингл 2001 року американського гурту Destiny's Child. Взятий з альбому Survivor (2001) і Number 1's (2005).

Список композицій

Формати 

Сингли 2002